Виталий Иванович Масленников (1908—1983) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Виталий Масленников родился 16 апреля 1910 года в селе Шарташском (ныне — в черте Екатеринбурга). После окончания девяти классов школы работал слесарем в Казани. В 1928—1934 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1929 году Масленников окончил Вольскую объединённую военную авиационную школу лётчиков и авиатехников, в 1930 году — Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. Уволившись в запас, работал в Полярной авиации, был инструктором, лётчиком. В 1941 году Масленников повторно был призван в армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года майор Виталий Масленников командовал эскадрильей 101-го авиаполка 1-й авиадивизии 7-го авиакорпуса АДД СССР. К тому времени он совершил 193 боевых вылета на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, а также на доставку грузов и диверсантов в немецкий тыл.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за «умелое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» майор Виталий Масленников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3306.

В 1946 году в звании подполковника Масленников был уволен в запас. Продолжал работу в Полярной авиации. Уйдя с лётной работы, проживал в Москве. Скончался 21 марта 1983 года, похоронен на Химкинском кладбище Москвы.

Был награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, рядом медалей.

Был командиром ПС-84 в Московской авиационной группе особого назначения ГВФ (МАГОН) — совершил 146 вылетов по обеспечению боеприпасами и продуктами защитников Ленинграда.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (13.03.1944),
 Орден Ленина (31.12.1942 № 123/ОК),
 Орден Ленина (24.01.1943),
 Орден Ленина,
 Орден Ленина (06.12.1949),
 Орден Красного Знамени (18.08.1942 № 605/292),
 Орден Александра Невского (СССР) (05.11.1944 № 699/н),
 Орден Отечественной войны I степени (05.06.1943 № 267/н),
 Орден Отечественной войны I степени (08.06.1945 № 130/н),
 Орден Красной Звезды (03.11.1944),
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Медаль «За оборону Ленинграда» (18.05.1944),
 Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени,
 Медаль «За оборону Сталинграда» (20.08.1943),
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (29.11.1945).

Литература 
 
 Верхозин А. М. Самолёты летят к партизанам. — М.: Политиздат, 1964.
 Волович В. Г. На грани риска. — М.: «Мысль», 1985.
 Золотые Звёзды свердловчан. — Свердловск: Средне-Уральское кн.изд., 1970.
 Лебедев А. А., Мазурук И. П. Над Арктикой и Антарктикой. — М.: «Мысль», 1991.
  ISBN 9785179830443

Ссылки 
 Герои Советского Союза
 на warheroes.ru
 Дорога памяти
 Память народа
 Подвиг народа
 Подвиг народа

Примечания 

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Химкинском кладбище
Военачальники СССР